Hintere Gasse 4 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Hintere Gasse 4 (Biebelried), siehe Liste der Baudenkmäler in Biebelried #Kaltensondheim
 Hintere Gasse 4 (Ellingen), Wohngebäude in Ellingen
 Hintere Gasse 4 (Remlingen, Unterfranken), siehe Liste der Baudenkmäler in Remlingen (Unterfranken)
 Pfarrhaus (Kleinbardorf), Baudenkmal in der Hinteren Gasse 4 in Sulzfeld (im Grabfeld)
 Bildstock Hintere Gasse 4 (Sulzfeld (im Grabfeld)), siehe Liste der Baudenkmäler in Sulzfeld (im Grabfeld)